Neiva puede hacer referencia a:

 Neiva, ciudad de Colombia;
 Provincia de Neiva, entidad territorial colombiana ya desaparecida y con capital en la ciudad homónima;
 Departamento de Neiva, entidad territorial colombiana ya desaparecida y con capital en la ciudad homónima;
 São Romão de Neiva, localidad de Portugal;
 Abade de Neiva, localidad de Portugal;
 Castelo do Neiva, localidad de Portugal;
 João Neiva, municipio del estado de Espíritu Santo en Brasil;
 Neiva Universal, avión monomotor biplaza de origen brasileño;
 Industria Aeronáutica Neiva, aereonáutica de Brasil;
 Río Neiva, un río de Rusia.
 Río Neiva, un río de Portugal.